Bibliozofija (grč. biblía, sofija) je učenje o sakupljanju knjiga i drugog knjižnog materijala sa ciljem da se stavi u službu nauci i umetnosti. Ponekad se u tom smislu upotrebljava i termin bibIiofilozofija.

Vidi još 
 Biblija
 Sofija (ime)
 Filozofija
 Bibliografija

Reference

Spoljašnje veze 
 Leksikon bibliotekarstva
 Rečnik bibliotekarska terminologija u međunarodnom projektu

Библиотекарство